

Musica 
 Wolfpack – precedente nome degli Wolfbrigade, gruppo musicale crust punk svedese
 Wolfpack – duo di disc-jockey e produttori discografici belgi
 Wolfpack – album dei DYS del 2005
 Wolfpack – EP degli Hopes Die Last del 2013

Sport 
 Hartford Wolf Pack – squadra di hockey su ghiaccio statunitense
 Lillehammer Wolfpack – squadra di football americano norvegese
 Loyola Wolf Pack – squadre sportive della Loyola University New Orleans
 NC State Wolfpack – squadre sportive dell'Università statale della Carolina del Nord
 Nevada Wolf Pack – squadre sportive dell'Università del Nevada-Reno
 Portland Wolfpack – squadra di arti marziali miste statunitense
 Prairie Wolf Pack – squadra di rugby a 15 canadese
 Thompson Rivers University WolfPack – squadra di atletica leggera statunitense
 Toronto Wolfpack – squadra di rugby a 13 canadese
 Wisconsin Wolfpack – squadra di football americano statunitense

Unità militari 
 Wolf Pack – soprannome dell'8th Fighter Wing
 Wolfpack – soprannome dell'HMH-466
 Wolfpack – soprannome del Fighter Squadron 1
 Wolfpack – soprannome del 3rd Light Armored Reconnaissance Battalion

Altro 
 Wolfpack – videogioco per Amiga, Atari, MS-DOS e Macintosh del 1990
 Wolfpack – romanzo di Robert N. Charrette del 1989
 Wolf Pack – serie TV di Jeff Davis del 2023

Pagine correlate 
 The Wolfpack